Ка́рвинен () — финская фамилия. Известные носители:

 Карвинен, Ширли (род. 1993) — финская фотомодель, победительница конкурса «Мисс Финляндия — 2016»
  (род. 1993) — финский хоккеист.